Gollenberg peut faire référence à :
 Gollenberg, commune allemande de l'arrondissement du Pays de la Havel, en Brandebourg ;
 Gollenberg, commune allemande de l'arrondissement de Birkenfeld, en Rhénanie-Palatinat.